La  voit le FC Auch évoluer en première division.

Jacques Durand remplace Jean Bourrec comme entraîneur et le club atteint les seizièmes de finale, battu par Vienne.

Les matchs de la saison 
Auch termine  de sa poule avec 28 points soit 5 victoires, 4 nuls et 5 défaites.

À domicile 
 Auch-Biarritz 8-0
 Auch-Cahors 6-6 : belle résistance face à la mêlée de Cahors du meilleur pilier du monde d’alors Alfred Roques.
 Auch-Bègles 3-0
 Auch-Lourdes 12-16
 Auch-Orthez 23-0
 Auch-Paris UC 6-3
 Auch-Carmaux 3-3

À l’extérieur 
 Biarritz-Auch 6-3
 Cahors-Auch 19-0
 Bègles-Auch 9-6
 Lourdes-Auch 29-11
 Orthez-Auch 0-3
 Paris-UC-Auch 3-3
 Carmaux-Auch 0-0

Seizièmes de finale 

Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les huitièmes de finale.

Challenge du Manoir 
Auch termine  de sa poule de Challenge avec 12 points (3 victoires et 3 défaites) derrière Mazamet, Tarbes et Angoulême mais devant le Stade toulousain, Dax et Biarritz.

À domicile 
 Auch-Toulouse 6-9

Classement des poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les demi-finales suivantes : Lourdes (15 points) contre Mazamet (17) et Mont-de-Marsan (16) contre Perpignan (15).

Effectif 
 Arrière : Henri Poudensan, Claude Guy 
 Ailiers : Capdeville, Buisson
 Centres : Bons, Montaugé
 Ouvreur : D’Arripe
 Demi de mêlée : Jacques Barbé
 Troisièmes lignes centre : Père, Pierre Verdier
 Troisièmes lignes aile : Justumus, Bernadet
 Deuxièmes lignes : Treffel, Seugnet, Henri
 Talonneur : Tillolle
 Piliers : D’All Ava, Jacquot

Bibliographie

Notes et références 

1957-1958
Rugby à XV en 1957
Rugby à XV en 1958